Michaił Michajłowicz Iwanow (1849–1927) – rosyjski kompozytor
 Michaił Nikołajewicz Iwanow (1898–1948) – radziecki wojskowy, generał major
 Michaił Władimirowicz Iwanow (ur. 1958) – radziecki piłkarz wodny
 Michaił Piotrowicz Iwanow (ur. 1977) – rosyjski biegacz narciarski
 Michaił Michajłowicz Iwanow (ur. 1989) – rosyjski zapaśnik
 Michaił Iwanow (ur. 1989) – bułgarski piłkarz

Zobacz też 
 Michaił Ippolitow-Iwanow (1859–1935) – rosyjski kompozytor
 Michaił Michajłow-Iwanow (1894–1931) – radziecki działacz partyjny narodowości ukraińskiej